

Személyek 
 Gilles Villeneuve (1950–1982): Formula–1-es autóversenyző
 Jacques Villeneuve (1953) Gilles testvére, az ifjabb Jacques nagybátyja, szintén autóversenyző
 Jacques Villeneuve (1971): Gilles fia, Formula–1-es versenyző
 Pierre Charles Silvestre de Villeneuve (1765–1806): francia admirális, a trafalgari csata vesztese.

Települések Franciaországban 
 Villeneuve, Ain megye
 Villeneuve, Alpes-de-Haute-Provence megye
 Villeneuve, Ariège megye
 Villeneuve, Aveyron megye
 Villeneuve, Gironde megye
 Villeneuve, Puy-de-Dôme megye

Kiegészítő taggal 
 Villeneuve-au-Chemin, Aube megye
 Villeneuve-d’Allier, Haute-Loire megye
 Villeneuve-d’Amont, Doubs megye
 Villeneuve-d’Ascq, Nord megye: francia város, Lille agglomerációjának része
 Villeneuve-d’Aval, Jura megye
 Villeneuve-de-Berg, Ardeche megye
 Villeneuve-de-Duras, Lot-et-Garonne megye
 Villeneuve-de-la-Raho, Pyrénées-Orientales megye
 Villeneuve-de-Marc, Isere megye
 Villeneuve-de-Marsan, Landes megye
 Villeneuve-d’Entraunes, Alpes-Maritimes megye
 Villeneuve-de-Rivière, Haute-Garonne megye
 Villeneuve-d’Olmes, Ariege megye
 Villeneuve-du-Latou, Ariege megye
 Villeneuve-du-Paréage, Ariege megye
 Villeneuve-en-Montagne, Saône-et-Loire megye
 Villeneuve-Frouville, Loir-et-Cher megye
 Villeneuve-la-Comptal, Aude megye
 Villeneuve-la-Comtesse, Charente-Maritime megye
 Villeneuve-la-Dondagre, Yonne megye
 Villeneuve-la-Garenne, Hauts-de-Seine megye
 Villeneuve-la-Guyard, Yonne megye
 Villeneuve-la-Lionne, Marne megye
 Villeneuve-l’Archevêque, Yonne megye
 Villeneuve-la-Rivière, Pyrénées-Orientales megye
 Villeneuve-le-Comte, Seine-et-Marne megye
 Villeneuve-Lécussan, Haute-Garonne megye
 Villeneuve-le-Roi, Val-de-Marne megye
 Villeneuve-lès-Avignon, Gard megye
 Villeneuve-lès-Béziers, Hérault megye
 Villeneuve-les-Bordes, Seine-et-Marne megye
 Villeneuve-lès-Bouloc, Haute-Garonne megye
 Villeneuve-les-Cerfs, Puy-de-Dôme megye
 Villeneuve-lès-Charnod, Jura (megye)|Jura megye
 Villeneuve-les-Corbières, Aude megye
 Villeneuve-les-Genêts, Yonne megye
 Villeneuve-lès-Lavaur, Tarn megye
 Villeneuve-lès-Maguelone, Hérault megye
 Villeneuve-lès-Montréal, Aude megye
 Villeneuve-les-Sablons, Oise megye
 Villeneuve-Loubet, Alpes-Maritimes megye
 Villeneuve-Minervois, Aude megye
 Villeneuve-Renneville-Chevigny, Marne megye
 Villeneuve-Saint-Denis, Seine-et-Marne megye
 Villeneuve-Saint-Georges, Val-de-Marne megye
 Villeneuve-Saint-Germain, Aisne megye
 Villeneuve-Saint-Nicolas, Eure-et-Loir megye
 Villeneuve-Saint-Salves, Yonne megye
 Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte, Marne megye
 Villeneuve-sous-Charigny, Côte-d’Or megye
 Villeneuve-sous-Dammartin, Seine-et-Marne megye
 Villeneuve-sous-Pymont, Jura megye
 Villeneuve-sur-Allier, Allier megye
 Villeneuve-sur-Auvers, Essonne megye
 Villeneuve-sur-Bellot, Seine-et-Marne megye
 Villeneuve-sur-Cher, Cher megye
 Villeneuve-sur-Conie, Loiret megye
 Villeneuve-sur-Fère, Aisne megye
 Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne megye
 Villeneuve-sur-Verberie, Oise megye
 Villeneuve-sur-Vère, Tarn megye
 Villeneuve-sur-Yonne, Yonne megye
 Villeneuve-Tolosane, Haute-Garonne megye
 Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes, Pyrénées-Orientales megye
 Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne, Côte-d’Or megye

Megjegyzések 
 A további (köztük svájci, olasz és kanadai) települések listája a francia Wikipédiában található.